В одиночному розряді тенісного турніру Nordea Nordic Light Open 2003, який проходив в рамках Туру WTA 2003, Анна Смашнова здобула титул, у фіналі перемігши Єлену Костанич-Тошич 4-6, 6-4, 6-0.

Сіяні гравчині 

  Патті Шнідер (1-ше коло)
  Анна Смашнова (переможниця)
  Деніса Хладкова (2-ге коло)
  Петра Мандула (чвертьфінал)

 Флавія Пеннетта (1-ше коло)
 Анка Барна (1-ше коло)
 Кларіса Фернандес (1-ше коло)
 Кароліна Шпрем (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Nordea Nordic Light Open